Альбіоль () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Марина Альбіоль — іспанська політична діячка
 Рауль Альбіоль — іспанський футболіст